HeroQuest – gioco da tavolo del 1989
 HeroQuest – videogioco del 1991
 HeroQuest – gioco di ruolo del 2003 (seconda edizione nel 2009), inizialmente intitolato Hero Wars
 Quest for Glory – serie di videogiochi, in precedenza intitolata Hero's Quest